Григорий Пинясов:
 Пинясов, Григорий Ильич (род. 1944) — мокшанский писатель, прозаик и драматург.
 Пинясов, Григорий Павлович (род. 1948) — советский и российский певец, народный артист России.